

Geografia 
 Chantemerle-les-Blés – comune francese situato nel dipartimento della Drôme della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 David Bles (1821-1899) – pittore dei Paesi Bassi
 Geoffrey Bles (1886-1957) – editore britannico
 Herri met de Bles (1510-1560) – pittore fiammingo
 Joseph Bles (1825-1875) – pittore dei Paesi Bassi

Variante Blès 
 Numa Blès (1871-1817) – cantante francese